Прейвэнг () — город в юго-восточной части Камбоджи. Административный центр провинции Прейвэнг

География 
Прейвэнг расположен примерно в 70 км к востоку от столицы страны, города Пномпень. К западу от города расположено крупное озеро, однако в период с марта по август оно пересыхает.

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 32 562 человека.

Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
Через Прейвэнг проходит национальная трасса № 11, соединяющая его с городом Кампонгтям.

Примечания 

Города Камбоджи